Prétot puede referirse a:
  Prétot-Sainte-Suzanne,   comuna del departamento de Mancha.
  Prétot-Vicquemare,   comuna del departamento de Sena Marítimo.